Висоза (порт. Viçosa) — топоним:
 Висоза — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Висоза — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Висоза — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Висоза — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Висоза-ду-Сеара — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.